Бишон-фризе () — французская маленькая порода собак из группы бишонов (болонок). Отличается кучерявой, густой, длинной и шелковистой шерстью, только белого цвета, бежевые или рыжеватые (ржавые) пятна допускаются только у щенков. B переводе с французского название породы переводится как курчавая болонка ( — болонка,  — шерсть,  — вьющийся, кучерявый).

В Советском Союзе не было бишонов-фризе, так же как и болоньезов, и французской болонкой называли декоративную собачку маленьких размеров белого цвета с очень курчавой шерстью, которая сочетала в себе признаки обеих пород, но более квадратного формата.
В России после появления чистокровных животных породу иногда называют французской болонкой, по праву её происхождения, страна происхождения этой породы — Франция. Это приводит к путанице между бишоном-фризе и болоньезом — итальянской болонкой.

Происхождение 

На побережье Средиземноморья и островах Средиземного моря с очень давних времен (первые упоминания — XII—XIV век) жили маленькие собаки белого цвета, преимущественно с длинной и кучерявой шерстью. Их использовали как крысоловов на кораблях, курсирующих в этом районе. Их размеры обусловлены пространством корабля, их белый цвет обусловлен теплым солнечным климатом.

С модой на маленьких собак в аристократическом обществе в Испании, Италии, Франции и на Канарских островах эти собачки приобрели большую популярность. Это и были родоначальники болонок, всех болонок, не только бишон-фризе, но и мальтийской болонки, болоньеза (итальянской болонки) и других.

Во Франции эту породу собак называли тенерифским бишоном, что говорит о происхождении её с Канарских островов. Но при официальной регистрации породы в 1933 году в Международной кинологической федерации в связи с противоречивыми сведениями о происхождении и широким ареалом породу зарегистрировали как бишон-фризе, тогда же Французским кинологическим обществом (фр.) был сформулирован её стандарт. В Племенную книгу Французского кинологического общества порода бишон-фризе занесена 18 октября 1934 года. После Второй мировой войны порода была привезена в Новый свет, а оттуда получила широкое распространение во всём мире.

Внешний вид 
 Бишоны-фризе — довольно маленькие собаки, их рост не превышает 30 см, причём предпочтение отдаётся более мелким собачкам.
 Шерсть у данной породы собак довольно длинная, до 10 см, вьющаяся, мягкая и шелковистая.
 Окрас строго установлен стандартом, он может быть только белым, у щенков допускаются бежевые (ржавые) пятна, которые пропадают с возрастом, в то время как кожа у таких собак пигментированная (пятнистая). Мочка носа должна быть чёрной, обязательна тёмная обводка вокруг чёрных глаз.
 Во Французском стандарте данной породы собака не имеет стрижки, но допускается гигиеническая стрижка — шерсть подравнивается на лапах и мордочке — в такой стрижке в полной мере видна длина шерсти, её структура и объём. В другие же страны, как и в Россию, из США пришла мода на стрижку собак — значительно подстригается шерсть по корпусу, оставляется на шее грива, а голове придаётся форма шара или колокольчика.

Характер 
Бишон-фризе так же, как и пудель, по своей природе весел, игрив, очень активен, смел, но не агрессивен. Характер у таких собак довольно сложный, но они легко находят общий язык со своими хозяевами и поддаются любой дрессировке. Они прекрасно подходят для жизни в городе и приучаются к лотку, однако всё же нуждаются в регулярных прогулках, так как свежий воздух и активные движения им нужны для хорошего самочувствия.

Уход 
Если заводится такой питомец не для того, чтобы представлять его на выставках, то вполне можно обойтись стандартными процедурами по уходу за собаками. Самым важным моментом в уходе за такой собакой является поддержание её шерсти в надлежащей форме. А для этого необходимо регулярно купать её и расчёсывать, несмотря на белую густую и кучерявую шерсть, это не так сложно, шелковистая шерсть не сильно путается, не требует каждодневного расчёсывания, а в мытье лап после прогулки нуждаются все породы собак. Если же собака заводится для выставочной карьеры, то уход за ней потребует большого терпения и умения, придётся изрядно работать над внешним видом собаки перед каждой выставкой.

См. также 
 Болонка

Примечания

Источники 
 Сайт НКП Бишон фризе
 Порода Бишон-фриз

Породы собак Франции
Породы комнатно-декоративных собак
Бишоны
Породы собак Бельгии